Az Eredivisie 1956-57-es szezonja volt a bajnokság első kiírása. A bajnokságban az ország 18 legjobb csapata vett részt, a győztes az AFC Ajax lett. A gólkirály a PSV-s Coen Dillen lett 42 góllal.

Végeredmény 

1 Kupagyőztes.

Kereszttáblázat

Lásd még 

 Eerste Divisie 1956-57
 Tweede Divisie 1956-57

Források 

Holland labdarúgó-bajnokságok
Holland 1
Holland 1